

Letteratura
 L'età dell'innocenza (The Age of Innocence) – romanzo di Edith Wharton del 1920

Film
 The Age of Innocence – film del 1924 diretto da Wesley Ruggles
 The Age of Innocence – film del 1934 diretto da Philip Moeller
 L'età dell'innocenza (The Age of Innocence) – film del 1993 diretto da Martin Scorsese

Musica
 Age of Innocence, brano degli Iron Maiden contenuto nell'album Dance of Death